Десетобој у мушкој конкуренцији на 11. Светском првенству у атлетици 2007. је одржан 31. августа и 1. септембра на на Нагаи стадиону у Осаки, Јапан.

Земље учеснице 

Учествовала су 30 атлетичара из 20 земаља.

  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (4)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2007.

Најбољи резултати у 2007. години 
Десет најбољих десетобојаца у 2007. године пре почетка првенства (24. августа 2007.), имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2007.

Сатница

Резултати

100 метара 
Такмичење је одржано 31. августа 2007. године.

Почетак такмичења: 1. група у 10:00, 2. група у 10:16, 3. група у 10:28, 4. група у 10:35.

Ветар: 1. група -0,5 м/с, 2. група +0,7 м/с, 3. група -0,2 м/с, 4. група +0,2 м/с.

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 31. августа 2007. године. Такмичари су били подељени у 2 групе.

Почетак такмичења: Група А у 11:09, група Б у 11:10.

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 31. августа 2007. године са почетком у 13:00. Такмичари су били подељени у 2 групе.

Скок увис 
Такмичење је одржано 31. августа 2007. године. Такмичари су били подељени у 2 групе.

Почетак такмичења: Група А у 18:30, група Б у 18:30.

400 метара 

Такмичење је одржано 31. августа 2007. године. Такмичари су били подељени у 4 групе.

Почетак такмичења: група 1 у 21:35, група 2 у 21:42, група 3 у 21:49, група 4 у 21:58.

110 метара препоне 

Такмичење је одржано 1. септембра 2007. године. Такмичари су били подељени у 3 групе.

Почетак такмичења: група 1 у 09:01, група 2 у 09:09, група 3 у 09:18.

Ветар: 1. група +1,4 м/с, 2. група -0,3 м/с, 3. група -0,2 м/с.

Бацање диска 
Такмичење је одржано 1. септембра 2007. Такмичари су били подељени у 2 групе.

Почетак такмичења: група 1 у 9:59, група 2 у 11:15.

Скок мотком 

Такмичење је одржано 1. септембра 2007. године. Такмичари су били подељени у 2 групе.

Почетак такмичења: Група А у 13:00, група Б у 13:02.

Бацање копља 

Такмичење је одржано 1. септембра 2007. године. Такмичари су били подељени у 2 групе.

Почетак такмичења: група 1 у 18:59, група 2 у 20:19.

1500 метара 
Такмичење је одржано 1. септембра 2007. године. Такмичари су били подељени у 2 групе.

Почетак такмичења: група 1 у 21:30, група 2 у 21:40.

Коначан пласман 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Референце

Спољашње везе 
 Резултати десетобоја на званичном сајту ИААФ
 Резултати десетобоја на сајту todor66

Светско првенство у атлетици на отвореном 2007.
Десетобој на Светском првенству у атлетици на отвореном